Canal BBS (de l'acrònim de Bages-Berguedà-Solsonès), canal de televisió comarcal proposat pel Consorci Teledigital Bages/Berguedà/Solsonès
 BBS Productions (dels noms dels seus fundadors Bert Schneider-Bob Rafelson-Steve Blauner), productora cinematogràfica dels Estats Units
 BBS (empresa) (de l'acrònim Baumgartner, Brand, Schiltach), empresa fabricant de llandes per a automòbil d'Alemanya
 Blum Blum Shub, algorisme generador de nombres pseudoaleatoris
 Bulletin Board System, programari per a l'intercanvi de missatges i fitxers en una xarxa informàtica
 bbs també és el codi ISO 639-3 del bakpinka, llengua parlada a Nigèria